Příjmení Baumruk nosí více významných osobností:

 Jindřich Baumruk (1881–1964) – český fotbalista a hokejista z počátků českého sportu na přelomu 19. a 20. století
 Jiří Baumruk (1930–1989) – československý basketbalista, trenér a sportovní funkcionář
 Jiří Baumruk (1955) (* 1955) – československý basketbalista, poté i trenér a také sportovní funkcionář a novinář
 Jiří Baumruk (lední hokejista) (* 1940) - český lední hokejista
 Miroslav Baumruk (1926–???) – československý basketbalista
 Nasťa Baumruková (* 1930) – česká a československá politička KSČ
 Petr Baumruk (* 1962) – československý házenkář